Arac peut désigner :
 Arac, rivière du sud-ouest de la France (affluent du Salat) qui coule dans le département de l'Ariège ;
 Arac, boisson alcoolisée traditionnellement consommée et produite uniquement dans le « Croissant fertile », région (non officielle) biogéographique du Proche-Orient.
 ARAC, Association républicaine des anciens combattants.

Voir aussi
  comédie américaine ;
  boisson alcoolisée distillée principalement en Asie du Sud et du Sud-est.